Список произведений афроамериканского композитора Скотта Джоплина включает 30 рэгтаймов, 15 песен, 6 маршей, 5 вальсов, 4 оперы, а также произведения в стиле кекуок, серенада, симфония и концерт (некоторые из которых были утеряны).

Скотт Джоплин (1868—1917) считается крупнейшим автором рэгтаймов, однако при жизни он не получил должного признания. Его первым успешным сочинением стал рэгтайм «Maple Leaf Rag», который, как и многие последующие работы Джоплина, был издан продюсером Джоном Старком. В поздний период композитор старался выпускать свои сочинения на собственной студии «Scott Joplin Music Publishing Company», но уменьшающаяся популярность рэгтаймов и самого автора сделала Джоплина банкротом. Композитор не делал аудиозаписей при жизни, однако после него осталось 7 перфорированных лент для механического пианино, которые были сделаны в 1916 году. Качество этих лент спорно, и мнения критиков относительно исполнительских навыков Джоплина противоречат друг другу.

Интерес к работам композитора возродился лишь в 1970-х годах, когда был опубликован ряд статей, посвящённых его творчеству. Благодаря усилиям таких музыкантов, музыковедов и критиков, как Руди Блеш, Эдвард Берлин, Сьюзан Кёртис, Йен Уиткомб, а также Джошуа Рифкин, Требор Тихенор, Уильям Болком и Уильям Олбрайт, творческое наследие Джоплина не было утеряно. Впоследствии многие музыканты и оркестры записывали сочинения Джоплина в собственном исполнении.

В Советском Союзе рэгтаймы Джоплина в оркестровом исполнении издавались на грампластинках артели «Грампластмасс».

Список произведений

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список композиций Скотта Джоплина с комментариями на сайте Perfessorbill.com

Джоплин